Round Mountain ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Round Mountain (Alabama)
 Round Mountain (Arkansas)
 Round Mountain (Kalifornien)
 Round Mountain (Maine)
 Round Mountain (Nevada)
 Round Mountain (Texas)

Berge:
 Round Mountain (Antarktika), in der Asgard Range
 Round Mountain (Hunterdon County)
 Round Mountain (Modoc County)
 Round Mountain (Gallatin County, Montana)
 Round Mountain (Mineral County, Montana)
 Round Mountain (Taconic Mountains), in Connecticut und Massachusetts
 Round Mountain (Massachusetts)
 Round Mountain (New York) in den Adirondack Mountains
 Round Mountain (Washington), in der Cascade Range

Sonstiges:
 Round Mountain Goldmine (Massachusetts), in Massachusetts und New York
 Round Mountain Goldmine (Nevada)